Kuchinka ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kuchinka (* 1967), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Karl Kuchinka (1884–1962), deutsch-böhmischer Hüttenmann